Sándor József (1824–1889) színházi titkár, újságíró, lapszerkesztő
 Sándor József (1853–1945) politikus, író, szerkesztő
 Sándor József (1879–1944) színész
 Sándor József (1887–1936) festő
 Sándor József (1892–?) olimpikon birkózó
 Sándor József (1900–1948) válogatott labdarúgó
 Sándor József (1911–1985) országgyűlési képviselő, az MSZMP KB Irodájának vezetője
 Sándor József (1956) matematikus, egyetemi tanár
 Sándor József basszusgitáros (P. Box)
 Sándor József a MEASZ csepeli elnöke
 Sándor József ügyvezető

Jegyzetek